Уфимская область — административно-территориальные единицы с центром в городе Уфе в разных государствах.

 Уфимская область — Российская империя. Существовавшая в 1782—1796 годах. Входила в состав Уфимского наместничества
 Уфимская область — СССР. Существовавшая в 1952—1953 годах. Входила в состав Башкирской АССР РСФСР.